Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2014/15 enthält alle Schachspieler, die in der Meesterklasse 2014/15 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Ergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht beschränkt. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die Bussums Schaakgenootschap mit 12 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei der Schaakvereniging Voerendaal 21 Spieler mindestens einen Wettkampf. Insgesamt kamen 152 Spieler zum Einsatz, von denen 50 alle Wettkämpfe bestritten. Punktbeste Spieler waren Jan Michael Sprenger (Leidsch Schaakgenootschap) und Dimitri Reinderman (En Passant) mit je 7 Punkten aus 9 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten Jan Smeets (En Passant), Niels Ondersteijn (HMC Calder) und Robin Lecomte (Charlois Europoort). Mit Joris Brenninkmeijer (Groninger Combinatie), Mihail Saltaev (Schaakvereniging Voerendaal) und Geon Knol (SISSA Groningen) erzielten drei Spieler 100 %, von diesen spielte Brenninkmeijer drei Partien, Saltaev zwei und Knol eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2014), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2014; BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRQ = Irak, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, RUS = Russland, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Charlois Europoort

Bussums Schaakgenootschap

En Passant Bunschoten-Spakenburg

HMC Calder

Leidsch Schaakgenootschap

Utrecht

SISSA Groningen

Pathena Rotterdam

Groninger Combinatie

Schaakvereniging Voerendaal

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Schach 2014
Schach 2015
Meesterklasse
Wikipedia:Liste